Монморансі () — французький аристократичний рід, а також низка топонімів.

Особи 

 Андре де Лаваль-Монморансі (1408–1486) — французький військовий і державний діяч, барон, адмірал і маршал Франції.
 Анн I де Монморансі — французький військовий та державний діяч, маршал, пер Франції.
 Генріх I де Монморансі
 Генріх II де Монморансі
 Філіп де Монморансі, граф Горн
 Франсуа де Монморансі — французький аристократ, політичний та військовий діяч, 2-й герцог Монморансі, Маршал Франції.
 Шарлотта Маргарита де Монморансі
 Матьє де Монморансі-Лаваль
 Франсуа де Монморансі-Лаваль — перший єпископ Квебеку (і Канади).
 Франсуа-Анрі Монморансі-Люксембург — французький аристократ, військовий діяч, маршал та пер Франції.
 Шарль де Монморансі-Дамвіль — французький аристократ, політичний та військовий діяч.

Топоніми

Франція 
 Монморансі-Бофор
 Монморансі (Валь-д'Уаз)
 Суазі-су-Монморансі
 Монморансі (вулиця) — вулиця у кварталі Маре, Париж

Канада 
 Монморансі (водоспад) — водоспад
 Монморансі (станція), Метрополітен Монреаля

Французькі прізвища